

Brasileiros 
Antônio Joaquim Rodrigues — presidente da província do Espírito Santo
Antônio Joaquim Rodrigues Júnior — deputado geral, deputado provincial e primeiro vice-presidente da província do Ceará
Antônio Joaquim Moraes Rodrigues Neto — político

Portugueses 
António Variações — cantor e compositor

Desambiguações de antropônimos